Mühläckergraben ist ein Gewässername:

 Mühläckergraben (Aubach), linker Zufluss des Aubachs bei Leizesberg, Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Mühläckergraben (Hasselbach), linker Zufluss des Hasselbachs (zur Wörnitz) in Greiselbach, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern